Robert Gaupp ist der Name folgender Personen:

* Robert von Gaupp (1836–1908), deutscher Staatsrat und Politiker
 Robert Gaupp junior (1907–1978), deutscher Psychiater und Neurologe
 Robert Eugen Gaupp (1870–1953), deutscher Psychiater und Neurologe